Albert Rusnák peut désigner :
  (né en 1974), joueur slovaque de football ;
 Albert Rusnák (né en 1994), joueur slovaque de football.